Tutowo () – nazwa toponimów w Rosji

 Tutowo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Tutowo – wieś w obwodzie tulskim

Zobacz także 
 Tutow – miejscowość i gmina w Niemczech
 Tutowicze – wieś na Ukrainie

Strony ujednoznaczniające